Henri-Gilbert-Antoine Perraud, francoski general, * 1881, † 1976.

Glej tudi 
 seznam francoskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Rojeni leta 1881
Umrli leta 1976
Francoski generali
Veterani druge svetovne vojne